Pendik peut désigner :

Pendik : l'un des 39 districts d'Istanbul ;
 Pendik : une gare du Marmaray, train de banlieue d'Istanbul ;
 Pendik : une station de la ligne M4 du métro d'Istanbul ;
 Pendik Merkezi : une future station de la ligne M10 du métro d'Istanbul.

Homonymie de toponyme